Финал Кубка африканских наций 2002 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2002, который состоялся 13 февраля 2002 года на стадионе «26 марта» в Бамако между сборными Сенегала и Камеруна. В основное и в дополнительное время победитель не был выявлен. В серии пенальти удача была на стороне сборной Камеруна.

Сборная Камеруна как победитель Кубка африканских наций 2002 получила право представлять Африканскую конфедерацию футбола (КАФ) на Кубке конфедераций 2003.

Отчёт о матче

Ссылки 

Финал
Футбол в Африке в 2002 году
Февраль 2002 года
События 13 февраля
Международные спортивные соревнования в Бамако
Футбольные соревнования в Мали
2002 год в Мали
Матчи сборной Камеруна по футболу
Сборная Сенегала по футболу